Mužská dvouhra Mutua Madrid Open 2021 probíhala v první polovině května 2021. Do singlové soutěže madridského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo padesát šest hráčů. Z kvalifikace se probojovalo osm tenistů. V sezóně 2020 byl turnaj zrušen kvůli pandemii covidu-19. Obhájcem titulu z roku 2019 byl první hráč světa Novak Djoković ze Srbska, který se rozhodl do turnaje nezasáhnout.

Vítězem se stal pátý nasazený Němec Alexander Zverev, jenž ve finále zdolal italskou turnajovou osmičku Mattea Berrettini po třísetovém průběhu 6–7, 6–4 a 6–3. V probíhající sezóně si tak po triumfu na Mexican Open 2021 připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo patnáctý singlový titul na okruhu ATP Tour. Na Madrid Open navázal na výhru z roku 2018, což znamenalo jeho čtvrtý triumf v sérii Masters. V závěrečných kolech 24letý Zverev přehrál tři členy první světové desítky včetně světové dvojky Rafaela Nadala. Tohoto výkonu předtím dosáhl pouze na Turnaji mistrů 2018. Z Madridu tak odjížděl s celkovou zápasovou bilancí 15–2, která pro něj představovala nejlepší úspěšnost ze všech devíti turnajů mistrovské série (88,2 %).

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených hráčů obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Šťastný poražený 
  Jošihito Nišioka

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtv rtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Mutua Madrid Open 2021